Colombias fotbollslandslag kan avse
Colombias herrlandslag i fotboll
Colombias damlandslag i fotboll